Аси́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 18,4 км². Население — 104 человека (на 2010 год). Расстояние — 95 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы